Koken (voedselverhitting), het verhitten van voedsel om een maaltijd te bereiden:
 kookkunst
 voedselbereiding
 Koken (verdamping), het proces waarbij een vloeistof overgaat van de vloeibare fase naar een gas, onder toevoeging van warmte
 Het (water)dicht maken van een klinkverbinding met een kookbeitel; zie Klinknagel
 Koken (keizerin), een Japanse keizerin
 Ben Koken (1950-), een voormalig Nederlandse profwielrenner